

Persone
 Giuseppe Verginella – partigiano italiano
 Marko Verginella – ex cestista sloveno
 Marta Verginella – storica italiana

Altro
 La verginella – film del 1974 diretto da Mario Sequi